Linia kolejowa Budapest–Hatvan – linia kolejowa dwutorowa z siecią trakcyjną zasilaną prądem zmiennym o napięciu 25 kV 50 Hz.

Historia 
Oddana do użytku 2 kwietnia 1867.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/4/4e/80a-s_vonal.jpg
 http://www.vasutallomasok.hu/vonkep.php?num=80

Budapest–Hatvan